Papa Dâmaso I (366–384)
Papa Dâmaso II (1048)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de papas
Desambiguações de religião